Končar može značiti:

 Končar, hrvatska tvrtka
 Rade Končar, narodni heroj SFRJ
 Raketne topovnjače klase Končar, raketne topovnjače izgrađene u Kraljevici
 Rade Končar, Trinaesta proleterska udarna brigada NOVJ "Rade Končar"
 Marko Končar, narodni heroj SFRJ
 Dragica Končar, narodni heroj SFRJ